José Rozenblit - empresário e dirigente esportivo;
 Fábrica de Discos Rozenblit - fábrica de discos de vinil;